Schenkenschans (Leeuwarden), bedrijventerrein en voormalige buurtschap in de Nederlandse plaats Leeuwarden
 Schenkenschans (Woerden), Spaanse schans in de Nederlandse plaats Woerden tijdens de Tachtigjarige oorlog
 Schenkenschanz (vroeger Schenkenschans), plaats en voormalige vesting in de Duitse plaats Kleef
 Zie Beleg van Schenkenschans (doorverwijspagina)